Александр Дорошкевич:
 Дорошкевич, Александр Васильевич (1874—1919) — генерал-майор Русской императорской армии, генерал-хорунжий Украинской державы.
 Дорошкевич, Александр Константинович (1889—1946) — украинский советский литературовед, критик, педагог, профессор.